Чемпионат Европы по академической гребле — спортивные соревнования по академической гребле, проводимые Международной федерацией гребного спорта (ФИСА).

История 
Первый чемпионат Европы по академической гребле состоялся в 1893 году. Это были первые соревнования, организованные Международной федерацией гребного спорта, которая была основана 25 июня 1892 года. Они проводились ежегодно с перерывами из-за Первой и Второй мировой войны до 1973 года. В 1954 году был проведен первый чемпионат Европы среди женщин.

В 1962 году состоялся первый чемпионат мира по академической гребле, и с 1974 года он стал проводиться ежегодно.

27 мая 2006 года члены ФИСА приняли решение возродить чемпионат Европы.

В 2007 году, после 34-летнего перерыва, в Познани прошёл чемпионат Европы.

Чемпионаты

Литература 
 Wihan, Jiří. Zkušenosti z mistrovství Evropy ve veslování 1961 v Praze. — Praha: STN, 1962. — 146 s.

Ссылки 
 Чемпионат Европы по академической гребле на официальном сайте ФИСА

Соревнования по академической гребле